«Pon de Replay» () — перший сингл барбадоської співачки Ріанни з її дебютного студійного альбому Music of the Sun (2005), випущений 24 травня 2005 року.

Примітки

Посилання 
 Pon de Replay  музичне відео на Youtube

Пісні за алфавітом
Сингли 2005
Пісні Ріанни
Англомовні пісні